Navnet Veksø Slot kan henvise til to bygninger ved Veksø:

 Veksø Slot (Egedalvej) – nu nedlagt voldsted ved Egedal, vest for Veksø
 Veksø Slot (Hovevej) – større beboelsesbygning syd for Veksø